

Persone 
Adele Garavaglia – attrice italiana
Carlo Garavaglia – scultore
Cristina Garavaglia – attrice e modella italiana
Elio Garavaglia – allenatore di calcio ed ex calciatore italiano
Ferruccio Garavaglia – attore italiano di teatro e cinema muto
Gaetano Garavaglia – ciclista su strada italiano
Gasparo Garavaglia – compositore e violoncellista italiano
Leo Garavaglia – attore italiano
Lino Esterino Garavaglia – vescovo cattolico italiano 
Mariapia Garavaglia – politica e docente italiana
Massimo Garavaglia – politico italiano, esponente della Lega Nord
Miranda Bonansea Garavaglia – attrice e doppiatrice italiana

Altro 
Tintoria Emilio Garavaglia – azienda artigianale di Busto Arsizio